Екатерина Владимировна Конисевич (род. 3 августа 1979, Москва) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в Москве. В 2000 году окончила РАТИ (ГИТИС, мастерская Л. Хейфеца). Занимается живописью.

Театральные работы 
 «Роберто Зукко» — Мать, Шлюха
 «Сватовство по-московски» — Капочка
 «Паразиты» — Бетси
 «Федра» — Федра
 «Остановка. Призраки» — Кони
 «Шлем. Сом» — Изольда
 «Монологи вагины»
 «Копы в огне»

Фильмография 
  — Зависть богов — Наташа
  — Next 2 — медсестра
  — Мужская работа (телесериал) — Зухра
  — Инструктор — эпизод
  — Случайная встреча — Ирочка
  — Нежное чудовище
  — Авантюристка — эпизод
  — Клоунов не убивают — эпизод
  — Марфа и её щенки 2 — эпизод
  — Провинциальные страсти — эпизод
2006 — Виола Тараканова 3 — эпизод
  — День гнева — эпизод
 2007 — Закон и порядок: Отдел оперативных расследований — эпизод
 — Короли игры — Наташа
  — Поцелуй не для прессы — Ирочка
  — Треск — Кира
  — Фотограф — эпизод
  — Человек, который знал всё — эпизод
  — Большая нефть. Цена успеха — Таня Комарова
2009 — Дети белой богини — Маша
2009 — Меч — Вера
  — Самый лучший фильм 2 — Надя
  —  — Ранетки — Маргарита Дмитревна Чернявская
2010 — Естественный отбор — Элен

Ссылки 

 Екатерина Конисевич на сайте Рускино
Екатерина Конисевич на сайте КиноПоиск
Екатерина Конисевич на сайте российской постановки пьесы «Монологи вагины»
 Екатерина Конисевич на сайте «Центра драматургии и режиссуры» Алексея Казанцева и Михаила Рощина

Примечания 

Актёры телевидения России
Выпускники ГИТИСа